Горно Круше може да се отнася за:

 Горно Круше, село в Община Брод, Република Македония;
 Горно Круше, село в Община Ресен, Република Македония.